Les  championnats d'Europe d'escrime se déroulent à Montreux en Suisse du 5 au .

C'est la première fois que la Suisse accueille cette compétition.

Calendrier

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Notes et références

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2014-2015

Lien externe 
 Site Officiel

2015
Escrime
Escrime 2015
Europe 2015
Europe
Sport en Suisse en 2015
Sport en juin 2015